Gotenburg bezeichnet:

 Göteborg (veralteter deutscher Name Gotenburg), eine Stadt in Schweden
 Gotenburg (Schriftart), eine gebrochene Groteskschrift von Friedrich Heinrichsen
 bei den Krimgoten eine in den Fels gehauene Stadt (z. B. Dori)
 den von Hitler geplanten deutschen Namen für Simferopol nach dem Überfall auf die Sowjetunion

Siehe auch:
 Gothenburg